Högbonden (île) en Suède
 Högbonden (phare) sur cette île